Alpha Canum Venaticorum pode se referir a:
Alpha1 Canum Venaticorum
Alpha2 Canum Venaticorum